Port-de-Paix (arrondissement), een arrondissement in Haïti
Port-de-Paix (stad), een stad in Haïti
Luchthaven Port-de-Paix, een luchthaven in Haïti